Sikora – nazwisko
 sikory – rodzina ptaków; na terenie Polski występują:
 sikora bogatka
 sikora czarnogłowa
 sikora czubatka
 sikora lazurowa
 sikora modra
 sikora sosnówka
 sikora uboga
 Sikora – wieś w Polsce położona w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo

Zobacz też